Heinrich Schultz ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Schultz (Münzmeister) († nach 1624), deutscher Münzmeister
 Heinrich Schultz (Sänger) (1879–nach 1929), deutscher Sänger (Bassbariton) 
 Heinrich Schultz (Kulturfunktionär) (1924–2012), sowjetisch-estnischer Kulturfunktionär

Siehe auch:
 Heinrich Schulz (Begriffsklärung)
 Heinrich Schulze